Le festin d'Hérode est un épisode des évangiles suivant la  décollation de Jean-Baptiste, lorsque Salomé présente sa tête à ses parents. Le récit dans l’Évangile selon Marc décrit Hérode tenant un banquet pour ses hauts fonctionnaires et ses commandants militaires, ainsi que des hommes de haut rang de Galilée. Lors de ce banquet, la fille d'Hérode danse devant lui. Il en est heureux et lui offre tout ce qu'elle demande en retour. La jeune fille demande à sa mère ce qu’elle devrait demander et elle lui dit de demander la tête de Jean-Baptiste. À contrecœur, Hérode ordonne la décapitation de Jean et sa tête est livrée à Salomé, à sa demande, « sur un plat » (). 

De nombreuses représentations artistiques de l'épisode ont été réalisées, notamment : 

 Le Festin d'Hérode, un bas-relief en bronze de Donatello, v. 1427 (Sienne)
 Le Festin d'Hérode, un bas-relief en marbre de Donatello, v. 1435 (Lille)
 La Décollation de saint Jean-Baptiste et le Banquet d'Hérode, une huile sur toile de Bartholomeus Strobel, début du  (Prado) 
 Le Festin d'Hérode, une fresque de Masolino da Panicale, v. 1435
 Une fresque du cycle Vies de saint Étienne et de saint Jean-Baptiste de Filippo Lippi
 Le Festin d'Hérode, une peinture à l'huile de Pierre Paul Rubens, v. 1635
 Le Festin d'Hérode, une peinture a tempera de Benozzo Gozzoli, v. 1461 
 Le Festin d'Hérode et la décollation du Baptiste, peinture a tempera réalisée par un peintre romagnole inconnu, v. 1300 
 Le Festin d'Hérode, troisième fresque d'une série de scènes de la vie de Jean-Baptiste de Giotto, v. 1320 
 Le Festin d'Hérode, une peinture a tempera de Giovanni di Paolo, v. 1453
 Le Festin d'Hérode de Nicolas de Gyselaer, huile sur panneau de 57 x  au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg